Ак-Кудук

 Ак-Кудук – село в Кочкорском районе Нарынской области Киргизии.
 Ак-Кудук – село в Нарынском районе Нарынской области Киргизии. 
 Ак-Кудук – село в Ысык-Атинском районе Чуйской области Киргизии.